Die Qatar ExxonMobil Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Dezember 2007 bis 5. Januar 2008 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Adelaide die Next Generation Adelaide International sowie in Chennai die Chennai Open gespielt, die genau wie die Qatar ExxonMobil Open zur Kategorie der International Series zählen.

Ivan Ljubičić war der Titelverteidiger im Einzel und schied dieses Jahr im Halbfinale gegen Stanislas Wawrinka aus. Dieser wurde im Finale vom Setzlistendritten Andy Murray in drei Sätzen mit 6:4, 4:6 und 6:2 bezwungen, womit sich Murray in Doha seinen ersten Titel holte. Im Doppel waren im vorherigen Jahr Nenad Zimonjić und Michail Juschny erfolgreich. Nur Zimonjić trat dieses Jahr erneut an und schied im Viertelfinale aus. Im Finale setzten sich Philipp Kohlschreiber und David Škoch gegen Jeff Coetzee und Wesley Moodie mit 6:4, 4:6 und [11:9] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.024.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.049.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 31. Dezember 2007 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Ergebnisse auf itftennis.com

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Doha